Nano (von altgriechisch νάνος nános und italienisch nano „Zwerg“) steht für:

 Nano-, Einheitenvorsatz für den milliardsten Teil, siehe Vorsätze für Maßeinheiten #Nano
 Nano (Fernsehsendung), populärwissenschaftliches Magazin auf 3sat
 Nano (Kryptowährung), ehemals RaiBlocks (XRB)
 Nano (Texteditor), freier Texteditor für Unix/Linux
 Nano, kleinste Geocache-Größe, siehe Geocaching #Der Geocache
 iPod Nano von Apple, siehe iPod #iPod nano
 FlyNano Nano, Ultraleichtflugboot
 Tata Nano, indischer Kleinwagen
 VIA Nano, Mikroprozessor

Personen:
 Agnese Nano (* 1965), italienische Schauspielerin
 Constantin G. Nano (1870–1952), rumänischer Diplomat
 Fatos Nano (* 1952), albanischer Politiker

Siehe auch:
 Nanotechnologie
 Nanno (Gemeinde im Trentino)

Abkürzung